Горняцкое сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кемеровская область
 Горняцкое сельское поселение — входит в Ленинск-Кузнецкий район

Ростовская область
 Горняцкое сельское поселение — входит в Белокалитвинский район

Рязанская область
 Горняцкое сельское поселение — входит в Милославский район
 Горняцкое сельское поселение — входит в Михайловский район

Тверская область
 Горняцкое сельское поселение — входит в Вышневолоцкий район